Bab Azoun ('porta de la pena') és un barri d'Alger, la capital d'Algèria, situat al sud de la ciutat. Antigament hi havia una de les cinc portes de la muralla, que dona nom al barri.

Alger